La nariz de Patricio es un episodio de la sexta temporada de Bob Esponja.

Sinopsis 

Calamardo llega a casa. Bob Esponja y Patricio están en las flores de Calamardo. Patricio se siente mal cuando Calamardo dice que Patricio no tiene nariz. Patricio recoge un caparazón del cangrejo ermitaño, pensando que es su nariz, pero que lo muerde. Bob Esponja y Patricio luego van caminando por la ciudad cuando Bob Esponja le sugiere que debería someterse a cirugía plástica. Después de la cirugía, Patricio utiliza máquinas para quitar las vendas de la nariz y los olores de perfumes, repostería y más bien los olores. Sin embargo, él huele un dumpester que lo persigue, pero cuando llega a casa descubre que ella apesta. Así, en 48 horas, Patricio limpia la roca con un spray y un cepillo. Bob Esponja y Calamardo pasan de él, y Patricio huele más malos olores. Va a casa de Calamardo y huele el queso importado, que apesta, y se pone una máscara para poder escapar. A continuación, los recortes a Bob Esponja en su casa de levantamiento de pesas, cuando Patricio se acerca y hace caer el peso de Bob Esponja. Patricio y se va al Crustáceo Crujiente y lo rocía con ambientador y pone velas perfumadas en cada mesa. Echa ambientador a Arenita, causando que Don Cangrejo reúna a Bob Esponja, Calamardo y Arenita, y Bob Esponja sugiere que debería usar una bola de basura para que su nariz se encojan y se desprenda. El plan funciona, pero Patricio está muy triste por lo sucedido a su nariz. Entierran a la nariz, y Bob Esponja también está triste. Calamardo dice que no le importa una cosa sobre la nariz y luego Patricio dice: "He oído decir que (España) o Te oí Calamardo" con grandes orejas.

Trivia 

 Esta es la segunda vez que Patricio tapona los agujeros de Bob Esponja. La primera vez fue en Suds.
 Cuando Patricio echa ambientador a Arenita bajo el agua, se ahoga. Pero Arenita está usando su casco.
 Patricio actúa como si no él no tenga nariz, aunque en el episodiod "La Batalla de Fondo de Bikini" tenía una muy grande.
 Patricio tiene un arma en este episodio.
 Este es el segundo episodio donde salen cangrejos ermitaños parecidos. La primera fue la vida del Life or Crime.
 Lo que compró Calamardo en la tienda de flores fue una tarjeta del título del episodio "Novato Náutico".
 Calamardo se encontraba en su casa después de que Patricio tirara el queso, pero Calamardo más tarde aparece en el Crustáceo Crujiente.
 En "La Batalla de Fondo de Bikini", Patricio tuvo la capacidad de crecer una nariz. También ha demostrado que tiene una nariz pequeña en "Los Pintores", Incluso podía oler sin nariz en "Duérmete mi molusco".

Sitios 

 La casa de Calamardo.
 El Crustáceo Crujiente.
 La piña de Bob Esponja.
 La roca de Patricio.

Personajes 
 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Patricio Estrella
 Calamardo Tentáculos
 Arenita Mejilla
 Eugene H. Cangrejo

Episodios de la sexta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2008